Johann Antonin Kozeluch, compositore ceco
Jan Koželuh (tennista), tennista ceco